Cottage Grove lehetséges jelentései:
 Cottage Grove (Illinois)
 Cottage Grove (Indiana)
 Cottage Grove (Kansas)
 Cottage Grove (Minnesota)
 Cottage Grove (Oregon)
 Cottage Grove (Tennessee)
 Cottage Grove (Texas)
 Cottage Grove (kisváros, Wisconsin)
 Cottage Grove (község, Wisconsin)